Joel Henry peut désigner :
 Joel Henry Ferziger (1937-2004), un chercheur américain.

Joël Henry peut désigner :
 Joël Henry (1962-), un footballeur français.